Het seizoen 2016-17 van de Beker van België in het voetbal voor mannen begon op 31 juli 2016 en eindigde op 18 maart 2017. SV Zulte Waregem won zijn tweede beker door KV Oostende na strafschoppen in de finale te verslaan. Voor het toernooi bij de vrouwen, zie Beker van België 2016-17 (vrouwenvoetbal).

Verloop
De 1/8 finales en kwartfinales worden net als de kwalificatierondes in één wedstrijd beslist. De halve finales worden gespeeld met een heen- en terugwedstrijd. De finale wordt in één wedstrijd op neutraal terrein gespeeld.

Laatste 16
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8 finales.

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Wedstrijden
Na de clubnaam wordt tussen haakjes in weergeven in welke afdeling de ploeg speelt. Een Pr voor het cijfer betekent dat het om een provinciale afdeling gaat. Bij de eersteklassers op het eind wordt het cijfer weggelaten.

In de Belgische provincies werden provinciale bekertoernooien georganiseerd door de Provinciale Comités. Aan deze toernooien namen clubs uit de provinciale reeksen deel. Afhankelijk van de organisatie in de provincie werden de clubs die het verst raakten in deze bekertoernooien geselecteerd voor de echte nationale Beker van België. Deze clubs werden dan vaak nog aangevuld met de best gerangschikte clubs uit de eerste provinciale.

1ste tot en met 5e ronde

1/16 finales

1/8 finales

Kwartfinales

Halve finales

Heen

Terug

Finale

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 2016/17